Saint-Aignan steht für:

Herzogstitel des Adelshauses Beauvilliers:
 François Honorat de Beauvilliers (1607–1687), ab 1663 duc de Saint-Aignan
 Paul de Beauvilliers (1648–1714), ab 1687 duc de Saint-Aignan, Sohn des vorigen
 Paul-Hippolyte de Beauvilliers, duc de Saint-Aignan (1684–1776), Halbbruder des vorigen, ab 1706 duc de Saint-Aignan
 Charles P. de Saint-Aignan (* 1977), französischstämmiger US-amerikanischer Informatiker, Astronom und Asteroidenentdecker

Kantone:
 Kanton Saint-Aignan, Département Loir-et-Cher
 Kanton Saint-Aignan-sur-Roë, Département Mayenne
 Kanton Mont-Saint-Aignan, Département Seine-Maritime

Gemeinden:
 Saint-Aignan (Ardennes), Département Ardennes
 Saint-Aignan (Gironde), Département Gironde
 Saint-Aignan (Loir-et-Cher), Département Loir-et-Cher
 Saint-Aignan (Morbihan), Département Morbihan
 Saint-Aignan (Sarthe), Département Sarthe
 Saint-Aignan (Tarn-et-Garonne), Département Tarn-et-Garonne

Gemeinden mit Namenszusatz:
 Saint-Aignan-de-Couptrain, Département Mayenne
 Saint-Aignan-de-Cramesnil, Département Calvados
 Saint-Aignan-des-Gués, Département Loiret
 Saint-Aignan-des-Noyers, Département Cher
 Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, Département Loire-Atlantique
 Saint-Aignan-le-Jaillard, Département Loiret
 Saint-Aignan-sur-Roë, Département Mayenne
 Saint-Aignan-sur-Ry, Département Seine-Maritime

Außerdem:
 (5995) Saint-Aignan, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Saint-Agnan
 Saint-Agnant
 Anianus von Orléans (oder Saint-Aignan; † ca. 453), Bischof von Orléans und Heiliger der katholischen Kirche
 St-Aignan (Orléans), Stiftskirche und Abtei in Orléans